Civic Center Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Civic Center Historic District (Colorado), NRHP-Nr. 74002348
 Civic Center Historic District (Iowa), NRHP-Nr. 88001168
 Civic Center Historic District (Wisconsin), NRHP-Nr. 89000069

 Duluth Civic Center Historic District, NRHP-Nr.86003097
 Griswold Civic Center Historic District, NRHP-Nr.87000253
 Lihue Civic Center Historic District, NRHP-Nr.81000204
 Longview Civic Center Historic District, NRHP-Nr.85003012
 Peabody Civic Center Historic District, NRHP-Nr.80000477
 San Francisco Civic Center Historic District, NRHP-Nr.78000757
 Wailuku Civic Center Historic District, NRHP-Nr.86001624
 Warwick Civic Center Historic District, NRHP-Nr.80000079